Bremenhof ist der Ortsname von

 Bremenhof (Igensdorf), Ortsteil des Marktes Igensdorf, Landkreis Forchheim, Bayern
 Bremenhof (Mitteleschenbach), Ortsteil der Gemeinde Mitteleschenbach, Landkreis Ansbach, Bayern